Лиска — рід водоплавних птахів.

Географія 
 Лиска — населений пункт у Хорватії.